Alceta I – re di Macedonia (576-547 a.C. circa)
 Alceta II – re di Macedonia (454-448 a.C. circa)
 Alceta I – re dell'Epiro (inizio IV secolo a.C.)
 Alceta II – re dell'Epiro (fine IV secolo a.C.)
 Alceta – militare macedone, fratello di Perdicca (morto nel 319 a.C.)